А́ллен () — шотландське ім'я та прізвище, що означає «красивий», а також, топонім.

Персоналії 

 Аллен (ім'я)
 Аллен (прізвище)

Топонім 

 Аллен () — муніципалітет в Італії, у регіоні Валле-д'Аоста.
 Аллен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон.
 Аллен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Аллен () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Аллен () — округ (парафія) у штаті Луїзіана, США.
 Аллен (округ) () — назви округів у США.
 Аллен () — одна із вершин (3248 м) хребта Сентінел гірської системи Елсворт, Антарктида

Див. також 
 Етен Аллен () — тип ПЧАРБ ВМС США.
 48643 Аллен-Біч (1995 UA2, 2000 AL55, 48643 Allen-Beach) — астероїд головного поясу, відкритий 20 жовтня 1995 року.
 19727 Аллен (1999 XS2, 1994 LK4, 19727 Allen) — астероїд головного поясу, відкритий 4 грудня 1999 року.
 Ален